Эрню́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Эрню, Лоран (род. 1976) — французский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Эрню, Шарль (1923—1990) — французский государственный деятель, министр обороны Франции.